Сорокино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сорокино — хутор в Браславском районе Витебской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Сорокино — село в Симферопольском районе, в 1958 году объединено с селом Перевальное.

Россия 
Алтайский край
 Сорокино — прежнее название города Заринск.

Белгородская область
 Сорокино — село в Красногвардейском районе.
 Сорокино — село в Старооскольском городском округе.

Владимирская область
 Сорокино — деревня в Александровском районе.
 Сорокино — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область
 Сорокино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Сорокино — деревня в Никольском районе.
 Сорокино — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область
 Сорокино — село в Вичугском районе.
 Сорокино — деревня в Лухском районе.
 Сорокино — деревня в Пестяковском районе.

Калининградская область
 Сорокино — посёлок в Краснознаменском районе.

Калужская область
 Сорокино — деревня в Бабынинском районе.
 Сорокино — село в Ульяновском районе.

Костромская область
 Сорокино — посёлок в Поназыревском районе.

Красноярский край
 Сорокино — посёлок в Манском районе.
 Сорокино — деревня в Шарыповском районе.

Курганская область
 Сорокино — деревня в Куртамышском районе.

Курская область
 Сорокино — посёлок в Октябрьском районе.

Ленинградская область
 Сорокино — деревня в Волховском районе.
 Сорокино — деревня в Сланцевском районе.

Московская область
 Сорокино — деревня в Истринском районе.
 Сорокино — деревня в городском округе Кашира.
 Сорокино — деревня в городском округе Мытищи.
 Сорокино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Сорокино — деревня в Талдомском районе.

Новгородская область
 Сорокино — деревня в Боровичском районе.
 Сорокино — деревня в Пестовском районе.
 Сорокино — деревня в Поддорском районе.

Оренбургская область
 Сорокино — деревня в Пономарёвском районе.

Орловская область
 Сорокино — деревня в Орловском районе.
 Сорокино — деревня в Знаменском районе.

Пензенская область
 Сорокино — село в Лопатинском районе.
 Сорокино — село в Нижнеломовском районе.

Пермский край
 Сорокино — деревня в Октябрьском районе.

Псковская область
 Сорокино — деревня в Великолукском районе, Борковская волость.
 Сорокино — деревня в Великолукском районе, Переслегинская волость.
 Сорокино — деревня в Гдовском районе.
 Сорокино — деревня в Дедовичском районе.
 Сорокино — деревня в Дновском районе.
 Сорокино — деревня в Красногородском районе.
 Сорокино — деревня в Опочецком районе.
 Сорокино — деревня в Палкинском районе, Качановская волость.
 Сорокино — деревня в Палкинском районе, Палкинская волость.
 Сорокино — деревня в Печорском районе.
 Сорокино — деревня в Псковском районе, Карамышевская волость.
 Сорокино — деревня в Псковском районе, Тямшанская волость.
 Сорокино — деревня в Пустошкинском районе.
 Сорокино — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область
 Сорокино — деревня в Касимовском районе.
 Сорокино — деревня в Рязанском районе.

Саратовская область
 Сорокино — деревня в Ртищевском районе.

Смоленская область
 Сорокино — деревня в Краснинском районе.
 Сорокино — деревня в Угранском районе.
 Сорокино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Сорокино — деревня в Жарковском районе.
 Сорокино — деревня в Кимрском районе.
 Сорокино — деревня в Кувшиновском районе.
 Сорокино — деревня в Лихославльском районе.
 Сорокино — деревня в Рамешковском районе.
 Сорокино — деревня в Ржевском районе, упразднена в 2001 г.
 Сорокино — деревня в Селижаровском районе.
 Сорокино — деревня в Сонковском районе.
 Сорокино — деревня в Старицком районе.
 Сорокино — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Сорокино — деревня в Одоевском районе.

Тюменская область
 Сорокино — село в Ярковском районе.

Ульяновская область
 Сорокино — деревня в Барышском районе.

Ярославская область
 Сорокино — деревня в Ростовском районе, 78637441141.
 Сорокино — деревня в Ростовском районе, 78637441471.
 Сорокино — деревня в Ростовском районе, 78637441606.
 Сорокино — деревня в Рыбинском районе.
 Сорокино — деревня в Ярославском районе

Украина 
 Сорокино — село в Белопольском районе Сумской области, ликвидировано в 1988 году.
 Сорокино — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Сорокино — до 1938 г. название города Краснодон Луганской области.

См. также 
 Большое Сорокино
 Сорока (значения)
 Сорокинский
 Сорочинск